Vicent Climent, eclesiàstic valencià.
 Vicent Climent Navarro, pintor valencià.